Wolfgangstein steht für:

 Wolfgangstein (Schalenstein), ein im Mittelalter verehrter Naturstein, der mit dem hl. Wolfgang von Regensburg in Verbindung gebracht wurde, vgl. Schalenstein

Wolfgangstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wolfgangstein (Gemeinde Kremsmünster), Ort in der Gemeinde Kremsmünster, Oberösterreich
 Wolfgangstein (Steinbruch), als Naturdenkmal (ND313) geschützter Steinbruch in Kremsmünster, Oberösterreich